Николай Журавлёв:
 Журавлёв, Николай Андреевич (род. 1976) — российский политик, член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
 Журавлёв, Николай Викторович (1930—2010) — советский кинооператор, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии.
Журавлёв, Николай Иванович (1934—2004) — советский и латвийский шахматист и шахматный журналист.
 Журавлёв, Николай Николаевич (1900—1963) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Журавлёв, Николай Фёдорович (1926—2015) — работник завода «Акрихин», почётный гражданин Старой Купавны, Герой Социалистического Труда.